Vuit mil: el nombre 8000 és un nombre natural que és el producte de 1000 × 8.
 Vuit mil (alpinisme): Elevació del terreny por damunt dels 8.000 m sobre el nivell del mar.
 Any 8000: Designa l'any 8000 dC i l'any 8000 aC